UEFA Champions League 2004/05, voetbalcompetitie.
 UEFA Champions League 2004-2005 (computerspel), computerspelletje.